Abdelaziz ist der Familienname folgender Personen:

 Feryal Abdelaziz (* 1999), ägyptische Karateka
 Mohamed Abdelaziz (1947–2016), saharauischer Politiker
 Mohamed Abdelaziz (libyscher Politiker), libyscher Politiker